Чычах — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чычах — река, правый приток р. Кумахы, координаты 59°24' с. ш. 128°40' в. д., код ГКГН 497444.
 Чычах — озеро, на левом берегу р. Быракан, координаты 63°21' с. ш. 122°20' в. д., код ГКГН 453366.
 Чычах — река, левый приток р. Чубукулах, координаты 70°41' с. ш. 128°17' в. д., код ГКГН 393517.
 Чычах — река, левый приток р. Холболох, координаты 56°53' с. ш. 130°28' в. д., код ГКГН 499134.
 Чычах — озеро, на р. Аччыгый-Дюктели, координаты 64°10' с. ш. 115°14' в. д., код ГКГН 224436.
 Чычах — озеро, в восточной части дельты р. Яна, на юго-западном берегу губы Асабыт Чондонской губы Янского залива моря Лаптевых, координаты 71°06' с. ш. 137°49' в. д., код ГКГН 393136.
 Чычах — озеро, на правом берегу протоки Главное Русло реки Яна, координаты 71°22' с. ш. 136°14' в. д., код ГКГН 378389.

См. также